ТМР — многозначная аббревиатура:

 TMP — Талыш-Муганская республика
 TMP — технология «малых разрезов»
 TMP — термометр медицинский ртутный
 TMP — товарно-материальные ресурсы
 TMP — тройное модульное резервирование
 TMP — технология монтажа на поверхность — метод конструирования и сборки электронных узлов на печатных платах
 TMP — лекарственное средство, антибиотик
 TMP — nяжёлый мостовой парк — средство преодоления водных преград

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей